Florin Mergea e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma Mergea ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Budapest. Qureshi ha fatto coppia con Jean-Julien Rojer, perdendo in finale contro Feliciano e Marc López con il punteggio di 7-65, 6-4.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)

 Oliver Marach /  Mate Pavić (quarto di finale, ritirati)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (ritirati)

Qualificati 
  Jaume Munar /  Tommy Robredo (primo turno)

Lucky loser 

  James Cerretani /  Guillermo García López (primo turno)

 Nicolás Jarry /  Guido Pella (semifinale)

Wildcard 

  Roberto Carballés Baena /  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

 Íñigo Cervantes Huegún /  David Marrero (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  James Cerretani /  Guillermo García López (primo turno, lucky loser)

  Federico Delbonis /  Leonardo Mayer (primo turno)

Qualificati 

  Jaume Munar /  Tommy Robredo

Lucky loser 

  James Cerretani /  Guillermo García López

 Nicolás Jarry /  Guido Pella

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2018